Dans la mythologie grecque, Aison ou Éson est le père Jason.

Aison peut également désigner :
 Aison, un peintre grec sur vases du  ;
 Aison, un roi de Thessalie assassiné par son fils.